Au-dessus de la mêlée, texte de Romain Rolland ;
 Au-dessus de la mêlée, émission sportive de la télévision de Radio-Canada.